Владимир Блинов:
 Блинов, Владимир Александрович (род. 1938) — русский писатель.
 Блинов, Владимир Карпович (1904—1990) — Герой Советского Союза.
 Блинов, Владимир Михайлович (1918—1990) — советский государственный и политический деятель, министр юстиции РСФСР.